Gminy w USA:
 North Lebanon (ang. North Lebanon Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 North Lebanon (ang. North Lebanon Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon